Clarendon může být:
 místo ve Spojených státech amerických
 Clarendon (Arkansas) – město ve státě Arkansas 
 Clarendon (New York) – město ve státě New York
 Clarendon (Pensylvánie) – obec ve státě Pensylvánie
 Clarendon (Texas) – město ve státě Texas
 Clarendon (Vermont) – město ve státě Vermont
 Clarendon (Virginie) – obec ve státě Virginie
 Clarendon (stanice metra ve Washingtonu) – stanice metra ve Washingtonu
 Clarendon (písmo) – typ písma